Jhb ist die Abkürzung von:
 Jugendherberge

JHB ist die Abkürzung von:
 J.H. Bachmann, ehemaliges deutsches Handelshaus, Transport- und Logistikunternehmen in Bremen

JHB steht außerdem für:
 Amtlicher Gemeindeschlüssel des Verwaltungsbezirks City of Johannesburg Metropolitan Municipality mit Sitz in Braamfontein (Johannesburg), Südafrika   
 IATA-Code des Flughafens Senai Airport in Johor Bahru, Malaysia 

JHB